Мпанда () — город на западе Танзании, на территории области Катави. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северной части области, к северу от национального парка Катави, на расстоянии приблизительно 900 километров к западу от столицы страны Дар-эс-Салама. Абсолютная высота — 1 082 метра над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2002 года, население составляло 45 977 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К востоку от города расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: HTMP). Также в Мпанде имеется железнодорожная станция, являющаяся конечной станцией ветки Калиуа — Мпанда.

Примечания 

Города Танзании